Лібера — давньоримська богиня родючості.
 Антоній Лібера (* 1949) — польський письменник та перекладач.
 Лібера із Грана — католицька свята IV століття.
 Петр Лібера (* 1951) — католицький єпископ Плоцька з 2007.

 771 Лібера — астероїд головного поясу.